Kemang (Sanga Desa), een plaats in Indonesië
Kemang (Lembak), een plaats in Indonesië
Kemang (Pangkalan Kuras), een plaats in Indonesië
Kemang (Bojongpicung), een plaats in Indonesië
Kemang (Kemang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing